Municipio de San Sebastián kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de San Sebastián, El Salvador, Departamento de San Vicente,

Guatemala 

 Municipio de San Sebastián (kommun), Departamento de Retalhuleu,